

Geografia
 Francia
 Saint-Cyprien – comune del dipartimento della Corrèze (Limosino)
 Saint-Cyprien – comune del dipartimento della Dordogna (Aquitania)
 Cantone di Saint-Cyprien – cantone dell'Arrondissement di Sarlat-la-Canéda
 Saint-Cyprien – comune del dipartimento della Loira (Rodano-Alpi)
 Saint-Cyprien – comune del dipartimento del Lot (Midi-Pirenei)
 Saint-Cyprien – comune del dipartimento dei Pirenei Orientali (Linguadoca-Rossiglione)
 Saint-Cyprien-sur-Dourdou – comune del dipartimento dell'Aveyron (Midi-Pirenei)

Pagine correlate
 Cyprien
 San Cipriano